Taratuta steht für:
 Jewgenija Alexandrowna Taratuta (1912–2005), sowjetisch-russische Schriftstellerin  
 (2995) Taratuta, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.